kanton Briançon-Nord, een kanton van het Franse departement Hautes-Alpes
 kanton Briançon-Sud, een kanton van het Franse departement Hautes-Alpes